Satu se poate referi la:

 Râul Satu, curs de apă din România, afluent al râului Rebra
 Satu Hassi (n. 1951), om politic finlandez

Vezi și 
 Sătuc (dezambiguizare)
 Satu Mare (dezambiguizare)
 Satu Mic (dezambiguizare)
 Satu Nou (dezambiguizare)
 Satu Vechi
 Satu Lung
 Satu Poieni
 Satu Barbă

 Satulung, Maramureș - Satulung, Brașov